Typ 33 (auch Type 33) steht für:
 NSB Type 33, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 33, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Sietas Typ 33, ein Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 33, VW-interne Bezeichnung des VW Passat B1 Kombis